Crumlin – in Irlanda del Nord
Crumlin – in Galles
Crumlin – quartiere di Dublino, in Irlanda